Чирихин — фамилия.

 Чирихин, Андрей Александрович (1968—2000) — начальник группы 1 оперативно-боевого отдела Управления «В» («Вымпел») Центра специального назначения ФСБ РФ.
 Чирихин, Юрий Дмитриевич (1898—1943) — русский арктический гидрограф.

См. также 
 Чир
 Чуров
 Чурилов